Беренге́р Рамо́н — имя ряда правителей в Каталонии и Южной Франции:

 Беренгер Рамон I (граф Барселоны) по прозвищу Горбатый (1000/1005 — 1035) — граф Барселоны, Жироны и Осоны с 1017
 Беренгер Раймунд I (граф Прованса) (1113/1114 — 1144), граф Прованса с 1131
 Беренгер Рамон II (граф Барселоны) по прозвищу Братоубийца (ок. 1054—1097/1099, Палестина) — граф Барселоны, Жироны, Осоны, Каркасона и Разе 1076—1097

См. также 
 Рамон Беренгер